Strickeria — рід грибів. Назва вперше опублікована 1865 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Strickeria відносять 180 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Körber, G.W. 1865. Parerga lichenologica. Ergänzungen zum Systema lichenum Germaniae. :385-501 - P.400

Роди грибів